

Села 
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Чумаківська сільська громада (в минулому — Магдалинівський район)
 Вишневе — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянська селищна громада (в минулому — Солонянський район)